Асташково — название населённых пунктов в России:

 Асташково — деревня в Орехово-Зуевском районе Московской области.
 Асташково — деревня в Себежском районе Псковской области.
 Асташково — деревня в Починковском районе Смоленской области.